Het wereldkampioenschap snooker 2020 werd van 31 juli tot en met 16 augustus 2020 gehouden in het Crucible Theatre in Sheffield. Het toernooi was oorspronkelijk gepland voor eind april en begin mei, maar werd door de coronapandemie uitgesteld naar de zomer.

Nadat op de openingsdag met publiek gespeeld werd, werden op aangeven van de Britse minister-president Boris Johnson de regels omtrent bezoekers bij sportevenementen aangescherpt en zou het grootste deel van het toernooi zonder publiek plaatsvinden. Voor Anthony Hamilton kwam deze wijziging te laat, hij had reeds zijn partij in de eerste ronde opgegeven uit angst besmet te raken met het coronavirus. Pas in de finale op zaterdag 15 en zondag 16 augustus zou er weer publiek terugkeren in the Crucible.

Titelverdediger was Judd Trump, hij verloor echter in de kwartfinale van Kyren Wilson. John Higgins tekende voor de hoogste break van het toernooi, in zijn tweede ronde tekende hij voor een maximumbreak van 147 punten. Dit was voor het eerst sinds 2012 dat deze prestatie op het WK behaald werd. Na twee spannende halve finales die beiden in 17–16 eindigden, won Ronnie O'Sullivan in een vrij eenzijdige finale met 18–8 van Wilson en pakte daarmee na 2001, 2004, 2008, 2012 en 2013 zijn zesde wereldtitel.

Prijzenpot 
De verdeling van het prijzengeld (dit jaar voor het eerste boven de £ 2.000.000) werd als volgt vastgesteld: 
 Winnaar: £ 500.000,-
 Finalist: £ 200.000,-
 Halvefinalist: £ 100.000,-
 Kwartfinalist: £ 50.000,-
 Laatste 16: £ 30.000,-
 Laatste 32: £ 20.000,-
 Laatste 48: £ 15.000,-
 Laatste 80: £ 10.000,-
 Hoogste Break: £15.000,-

Hoofdtoernooi 
Tussen haakjes aangegeven: de 'seeding' van de speler bij aanvang van het toernooi. 

2020
Snooker